Катаган — многозначный термин:
 Катаган — село в Гафуровском районе Согдийской области Таджикистана.
 Катаган — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма.
 Катаганы — кочевое племя, родственное роду Чингис-хана.